Chester – miasto w Wielkiej Brytanii, w północnej Anglii
 Chester – były dystrykt hrabstwa Cheshire (Anglia)
 Chester-le-Street – miasto w hrabstwie Durham (Anglia)

W Kanadzie:
 Chester – jednostka samorządowa (municipal district) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Chester – miejscowość (village) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja

Miejscowości w USA:
 Chester – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Crawford
 Chester – miejscowość w stanie Connecticut, w hrabstwie Middlesex
 Chester – jednostka osadnicza w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lake
 Chester – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Plumas
 Chester – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Dodge
 Chester – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Randolph
 Chester – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Howard
 Chester – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Chester – miejscowość w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampden
 Chester – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampden
 Chester – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Queen Anne’s
 Chester – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Liberty
 Chester – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Thayer
 Chester – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Morris
 Chester – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Chester – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange
 Chester – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange
 Chester – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Warren
 Chester – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Delaware
 Chester – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Chester
 Chester – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Major
 Chester – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Tyler
 Chester – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Chesterfield
 Chester – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Hancock
 Chester – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
 Chester – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor
 Chester – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor

Gminy w USA:
 Chester (ang. Chester Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Arkansas
 Chester (ang. Chester Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Crawford
 Chester (ang. Chester Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Dallas
 Chester (ang. Chester Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Middlesex
 Chester (ang. Chester Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Logan
 Chester (ang. Chester Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Wabash
 Chester (ang. Chester Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Wells
 Chester (ang. Chester Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Howard
 Chester (ang. Chester Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Poweshiek
 Chester (ang. Chester Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Chester (ang. Chester Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Eaton
 Chester (ang. Chester Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Otsego
 Chester (ang. Chester Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ottawa
 Chester (ang. Chester Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk
 Chester (ang. Chester Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wabasha
 Chester (ang. Chester Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Saunders
 Chester (ang. Chester Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Chester (ang. Chester Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Morris
 Chester (ang. Chester Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange
 Chester (ang. Chester Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Warren
 Chester (ang. Chester Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grand Forks
 Chester (ang. Chester Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Clinton
 Chester (ang. Chester Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Geauga
 Chester (ang. Chester Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Meigs
 Chester (ang. Chester Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Morrow
 Chester (ang. Chester Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Wayne
 Chester (ang. Chester Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Delaware
 Chester (ang. Chester Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Douglas
 Chester (ang. Chester Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lake
 Chester (ang. Chester Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor
 Chester (ang. Chester Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Chester (ang. Chester County) – w stanie Pensylwania
 hrabstwo Chester (ang. Chester County) – w stanie Karolina Południowa
 hrabstwo Chester (ang. Chester County) – w stanie Tennessee